Анто́н Ю́рьевич Пономарёв (род. , Кустанай, Казахская ССР, СССР) — казахстанский баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
В 10-летнем возрасте Антон занимался кикбоксингом, но в какой-то момент, из-за полученных синяков и ушибов, мама сказала, что больше не пустит его на тренировки. В это время в школе набирали детей в баскетбольную секцию. Но, несмотря на то, что набирали ребят из старших классов, Антона тоже пригласили, так как он выделялся ростом.

Свою карьеру Пономарёв начал в 2002 году в команде «Тигры Астаны», в составе которой неоднократно становился чемпионом Казахстана.

Когда закончился контракт с «Тиграми», Пономарёв поехал на предсезонные сборы в ФМП. В товарищеских матчах Антон много играл, но когда начались матчи чемпионата, оказался в запасе. По истечении некоторого времени Пономарёв и сербский клуб решили разорвать контракт по обоюдному согласию. Оставшуюся часть сезона 2010/2011 провёл в российской команде «Спартак-Приморье».

После образования баскетбольного клуба «Астана» в 2011 году, начал выступать за казахский клуб. В 2013 и 2016 годах был признан «Лучшим казахстанским баскетболистом» Единой лиги ВТБ.

В июле 2018 года Пономарёв объявил о завершении игровой карьеры:

Пропустив один сезон, Пономарёв вернулся в профессиональный баскетбол. Выступая за «Тобол» Антон стал бронзовым призёром чемпионата Казахстана.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье»

Баскетболисты Казахстана
Игроки БК «Тигры Астаны»
Игроки БК ФМП (1991—2011)
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Астана»
Игроки БК «Тобол»